Зельцер — еврейская фамилия.
 Зельцер, Аарон (род. 1974) — американский киносценарист, режиссёр и продюсер.
 Зельцер, Вениамин Яковлевич (1927—?) — советский учёный в области механизации виноградарства.
 Зельцер, Дэвид (род. 1940) — американский писатель, сценарист и режиссёр.
 Зельцер, Иоганн Моисеевич (1905—1941) — советский драматург, сценарист и редактор, фронтовой корреспондент.
 Зельцер, Марк Ефимович (род. 1947) — советско-американский пианист, преподаватель.
 Зельцер, Хаим (1910 — после 1985) — еврейский поэт и педагог. Писал на идише.

См. также 

 Хард-зельцер — газированный алкогольный напиток.